Borbiconi ist der Familienname folgender Personen:

 Christophe Borbiconi (* 1973), französischer Fußballspieler
 Stéphane Borbiconi (* 1979), französischer Fußballspieler